Троица— село в Пировском районе Красноярского края , административный центр Троицкого сельсовета.

География 
Находится в примерно в 16 километрах по прямой на северо-запад от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
Упоминается с 1700 года.  Позже (1735 год) также сообщалось о Троицкой слободе с церковью Живоначальной Троицы, маленьким острогом вокруг нее и двумя железными пушками. В 1926 году учтено 635 жителей. В советское время работал колхоз им.Буденного.

Население  
Постоянное население составляло 572 человека в 2002 году (83% русские),  520 в 2010.

Инфраструктура
Рядом с селом находится станция Пировская железнодорожной ветки Ачинск – Лесосибирск.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района